Конармия:

 Конармия (1-я Конная армия) — высшее оперативное объединение кавалерии РККА;
 2-я Конная армия — высшее оперативное объединение кавалерии РККА;
 «Конармия» — роман А. П. Листовского;
 «Конармия» — цикл рассказов И. Э. Бабеля;
 «Бабель — Конармия» — цикл картин Е. Б. Ладыженского
 «Конармия» — драматический спектакль по мотивам рассказов Бабеля и стихам Маяковского, театр им. Вахтангова, режиссёр Р. Н. Симонов, 1966;
 «Конармия» — телеверсия пьесы, 1975.
 Конармейская песня — песня будённовской конницы, музыка Дм. и Дан. Покрасс, слова А. Сурков, 1936

См. также 
 Первая конная